Wacław Tokarz (1873–1937) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, historyk
 Wacław Jan Tokarz (1913–2001) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, oficer 3 psk, kawaler Virtuti Militari, architekt